Sembilang – wieś w prowincji Borneo Południowe, w Indonezji
 Sembilang – wieś w prowincji Jawa Wschodnia, w Indonezji